André Hediger (1941-), homme politique suisse ;
 Heini Hediger (1908-1992), biologiste suisse ;
 Jovian Hediger (1990-), fondeur suisse ;
 Markus Hediger (1959-), poète et traducteur suisse.

Patronyme suisse